Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине Параллельный слалом на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 5 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновались 53 спортсмена из 21 страны мира. 

Действующим чемпионом мира являлся австрийский сноубордист Андреас Проммеггер.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 53 сноубордиста. В следующий раунд вышли 16 спортсменов, показавшие лучший результат.

Финальный раунд

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Финальный раунд. Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019